Christiaan Eijkman – medico olandese
Eijkman – cratere lunare
9676 Eijkman – asteroide della fascia principale